Alejandro I es un título que puede referirse a:

 Alejandro I de Macedonia (circa  a. C.), rey de Macedonia, apodado filoheleno .
 Alejandro I de Epiro (360 a. C. - 326 a. C.), rey de Epiro, apodado el moloso .
 Alejandro Balas (150 a. C. – 145 a. C.), rey de Siria .
 Alejandro I (Papa) (106-115), papa.
 Alejandro I de Escocia (1107-1124), rey de Escocia, apodado el feroz.
 Alejandro I de Lieja (1128-1135), príncipe-obispo de Lieja.
 Alejandro I de Moldavia (1400-1432), príncipe de Moldavia.
 Alejandro I Jagellón (1501-1506), rey de Polonia.
 Alejandro I de Parma (1586-1592), duque soberano de Parma y Plasencia.
 Alejandro I de Rusia (1777-1825), emperador de Rusia.
 Alejandro I de Georgia (1825-1877), rey de Georgia.
 Alejandro I de Bulgaria (1857-1893), príncipe de Bulgaria. 
 Alejandro I de Yugoslavia (1888-1934), rey de Yugoslavia.
 Alejandro I de Serbia (1889-1903), rey de Serbia.
 Alejandro I de Grecia (1893-1920), rey de Grecia.